Horney, apellido, puede referirse a:

 Brigitte Horney, actriz alemana; o
 Karen Horney, psicoanalista estadounidense.